Список муравьёв Японии включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих в Японии. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон. В настоящее время в фауне Японии обнаружено около 280 видов из более чем 60 родов муравьёв.

Состав мирмекофауны

Acropyga

Aenictus

Anochetus

Anomalomyrma

Anoplolepis

Aphaenogaster

Brachyponera

Camponotus

Cardiocondyla

Carebara

Cerapachys

Crematogaster 
 
 Crematogaster matsumurai
 
 Crematogaster nawai
 Crematogaster osakensis
 Crematogaster suehiro
 Crematogaster teranishii
 Crematogaster vagula

Cryptopone 
 
 Cryptopone tengu

Diacamma 
 Diacamma sp.

Discothyrea 
 Discothyrea kamiteta
 Discothyrea sauteri

Dolichoderus 
 Dolichoderus sibiricus

Ectomomyrmex 
 Ectomomyrmex javanus

Euponera 
 Euponera pilosior
 Euponera sakishimensis

Formica

Hypoponera 
 Hypoponera beppin
 
 Hypoponera nippona
 Hypoponera nubatama
 Hypoponera opaciceps
 
 
 Hypoponera sauteri
 Hypoponera zwaluwenburgi

Lasius 
 Lasius alienus
 Lasius capitatus
 Lasius flavus
 Lasius hayashi
 Lasius hikosanus
 Lasius japonicus
 Lasius meridionalis
 Lasius morisitai
 Lasius nipponensis
 Lasius orientalis
 Lasius productus
 Lasius sakagamii
 Lasius sonobei
 Lasius spathepus
 Lasius talpa
 Lasius umbratus

Leptanilla 
 Leptanilla japonica
 Leptanilla kubotai
 Leptanilla morimotoi
 Leptanilla oceanica
 
 Leptanilla tanakai

Leptogenys 
 Leptogenys confucii

Leptothorax 
 Leptothorax acervorum

Linepithema 
 Linepithema humile

Lordomyrma 
 Lordomyrma azumai

Manica 
 Manica yessensis

Messor 
 Messor aciculatus

Monomorium 
 Monomorium chinense

 Monomorium floricola

 Monomorium hiten

 Monomorium intrudens

 Monomorium latinode

 Monomorium pharaonis

 Monomorium triviale

Myrmecina 
 Myrmecina amamiana

 Myrmecina flava

 Myrmecina nipponica

 Myrmecina ryukyuensis

Myrmica 
 

 

 Myrmica kotokui

 Myrmica kurokii

 

 Myrmica rubra

Nylanderia 
 Nylanderia amia

 Nylanderia flavipes

 Nylanderia nubatama

 Nylanderia ogasawarensis

 Nylanderia otome

 Nylanderia ryukyuensis

 Nylanderia sakurae

 

 Nylanderia yaeyamensis

 Nylanderia yambaru

Ochetellus 
 Ochetellus glaber

Odontomachus 
 

 Odontomachus monticola

Parvaponera 
 Parvaponera darwinii

Paraparatrechina

Paratrechina 
 Paratrechina longicornis

Pheidole 
 Pheidole fervens

 Pheidole fervida

 Pheidole indica

 Pheidole megacephala

 Pheidole noda

 Pheidole parva

 Pheidole pieli

 Pheidole ryukyuensis

 Pheidole susanowo

Plagiolepis 
 Plagiolepis alluaudi
 Plagiolepis flavescens

Polyergus 
 Polyergus samurai

Polyrhachis 
 Polyrhachis dives
 Polyrhachis lamellidens
 Polyrhachis latona
 Polyrhachis moesta

Ponera 
 Ponera bishamon
 Ponera japonica
 Ponera kohmoku
 Ponera scabra
 Ponera swezeyi
 Ponera takaminei
 Ponera tamon

Prenolepis 
 Prenolepis

Pristomyrmex 
 Pristomyrmex brevispinosus
 Pristomyrmex punctatus

Probolomyrmex 
 Probolomyrmex longinodus
 Probolomyrmex okinawensis

Proceratium 
 Proceratium itoi
 Proceratium japonicum
 Proceratium morisitai
 Proceratium watasei

Protanilla

Recurvidris 
 Recurvidris recurvispinosa

Rhopalomastix 
 Rhopalomastix omotoensis

Solenopsis 
 Solenopsis geminata
 Solenopsis japonica
 Solenopsis tipuna

Stenamma 
 Stenamma nipponense
 Stenamma owstoni

Stigmatomma 
 
 Stigmatomma fulvidum
 Stigmatomma sakaii
 Stigmatomma silvestrii

Strongylognathus 
 Strongylognathus koreanus

Strumigenys 
 

 Strumigenys benten

 Strumigenys canina

 Strumigenys circothrix

 Strumigenys emmae

 Strumigenys exilirhina

 Strumigenys hexamera

 Strumigenys hirashimai

 Strumigenys hiroshimensis

 Strumigenys incerta

 Strumigenys japonica

 Strumigenys kichijo

 

 

 Strumigenys leptothrix

 

 Strumigenys masukoi

 Strumigenys mazu

 Strumigenys membranifera

 Strumigenys minutula

 Strumigenys morisitai

 Strumigenys mutica

 Strumigenys rostrataeformis

 Strumigenys sauteri

 Strumigenys solifontis

 Strumigenys stenorhina

 Strumigenys strigatella

 Strumigenys terayamai

Syllophopsis

Tapinoma 
 Tapinoma melanocephalum

Technomyrmex 
 Technomyrmex albipes

Temnothorax 
 Temnothorax anira

 Temnothorax antera

 Temnothorax arimensis

 Temnothorax basara

 Temnothorax bikara

 Temnothorax congruus

 Temnothorax haira

 Temnothorax indra

 Temnothorax kinomurai

 Temnothorax koreanus

 Temnothorax kubira

 Temnothorax makora

 

 Temnothorax santra

 Temnothorax spinosior

Tetramorium 
 Tetramorium bicarinatum

 

 Tetramorium kraepelini

 Tetramorium lanuginosum

 Tetramorium nipponense

 Tetramorium simillimum

 Tetramorium smithi

 Tetramorium tonganum

 Tetramorium tsushimae

Tetraponera 
 Tetraponera attenuata

Trichomyrmex

Vollenhovia 
 Vollenhovia amamiana
 Vollenhovia benzai
 Vollenhovia emeryi
 Vollenhovia nipponica
 Vollenhovia okinawana
 Vollenhovia sakishimana
 Vollenhovia yambaru

См. также 
 Список муравьёв Монголии
 Список муравьёв Израиля
 Список видов муравьёв Киргизии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Ogata K. (1987). «A generic synopsis of the poneroid complex of the family Formicidae in Japan (Hymenoptera). Part 1. Subfamilies Ponerinae and Cerapachyinae.» — Esakia 25: 97-132.
 Terayama M. (1996). «Taxonomic studies of the Japanese Formicidae, part 2. Seven genera of Ponerinae, Cerapachyinae and Myrmicinae.» — Nat. Hum. Act. 1: 9-32.
 Terayama M. and Y. Hashimoto (1996). «Taxonomic studies of the Japanese Formicidae, part 1. Introduction to this series and descriptions of four new species of the genera Hypoponera, Formica and Acropyga.» — Nat. Hum. Act. 1: 1-8.
 Terayama M. and K. Kinomura (1998). «Taxonomic studies of Japanese Formicidae, part 3. Genus Vollenhovia Mayr.» — Nature and Human Activities 2: 1-8.
 Terayama M. (1999). «The ant genus Camponotus Mayr (Hymenoptera: Formicidae) in Japan.» — Mem. Myrmecol. Soc. Jpn. 1: 25-48.
 Terayama M. (1999). «Taxonomic studies of the Japanese Formicidae, Part 4. Three new species of Ponerinae.» — Mem. Myrmecol. Soc. Jpn. 1: 7-15.
 Terayama M. (1999). «Taxonomic studies of the Japanese Formicidae, Part 5. Genus Paratrechina Motschoulsky.» — Mem. Myrmecol. Soc. Jpn. 1: 49-64.
 Terayama M. (1999). «Taxonomic studies of the Japanese Formicidae, Part 6. Genus Cardiocondyla Emery.» — Mem. Myrmecol. Soc. Jpn. 1: 99-107.
 Terayama M. (1999). «Taxonomic studies of the Japanese Formicidae, Part 7. Supplement to the genus Vollenhovia Mayr.» — Mem. Myrmecol. Soc. Jpn. 1: 109—112.

Ссылки 
 Муравьи Японии
 Japanese Ant Image Database

Списки насекомых Азии
Фауна Японии
Списки:Япония
Япония